«Звёздная болезнь» может означать:

 «Звёздная болезнь» — деформация личности с явно завышенным отношением к себе и искаженным отношением к действительности под влиянием успехов в какой-либо деятельности, проявляющаяся социальной дезадаптацией и ведущая к её деградации.

Фильмы 
 «Звёздная болезнь» (; 1982) — американский фильм, режиссёр Джиллиан Армстронг.
 «Звёздная болезнь» (; 2010) — американский фильм Disney Channel.
 «Звёздная болезнь» (; 2021) — британский комедийный сериал.